Сент-Оппортю́н-ла-Мар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на північний захід від Парижа, 45 км на захід від Руана, 65 км на північний захід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 185 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 450,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Оппортюн-ла-Мар на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Оппортюн-ла-Мар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сент-Оппортюн-ла-Мар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер